Dandi kan syfta på följande platser:

Indien 
 Dandi, en by i Gujarat, känd för Saltmarschen

Iran 

 Dandī (ort), Zanjan,

Nigeria 

 Dandi (distrikt), Kebbi, 
 Dandi (ward), Jigawa, Kazaure, 

Robotskapade Iranförgreningar
Robotskapade Nigeriaförgreningar